Tischlinger ist der Name von:
Helmut Tischlinger (* 1946), deutscher Paläontologe
Karl Tischlinger (1910–1983), deutscher Schauspieler